Johann Widmer ist der Name folgender Personen:
* Johann Widmer (Luftfahrtpionier) (auch Gianni Widmer; 1892–1971), österreichischer Luftfahrtpionier
 Johann Conrad Widmer (1818–1903), Schweizer Jurist
 Johann Jakob Widmer (1819–1879), Schweizer Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Hans Widmer